Джейми Вайснер (; в замужестве Скотт (); род. 9 августа 1994 года, Спокан, Вашингтон, США) — американо-канадская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Вашингтон Мистикс». Была выбрана на драфте ВНБА 2016 года во втором раунде под общим семнадцатым номером клубом «Коннектикут Сан». Играет на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. А в настоящее время выступает в чемпионате Франции за клуб «Тарб Жесп Бигор».

С 2017 года Вайснер стала защищать цвета национальной сборной Канады, так как её отец был канадцем, в составе которой выиграла чемпионат Америки 2017 года в Буэнос-Айресе и стала серебряным призёром чемпионата Америки 2019 года в Сан-Хуане, а также принимала участие на чемпионате мира 2018 года в Испании, Панамериканских играх 2019 года в Лиме и чемпионате Америки 2021 года в Сан-Хуане.

Ранние годы 
Джейми Вайснер родилась 9 августа 1994 года в городе Спокан (штат Вашингтон) в семье Дарси и Холли Вайснер, у неё есть шесть братьев и сестёр, братья Бретт и Майк играли в баскетбол на студенческом уровне, училась немного южнее в городке Кларкстон в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Профайл драфта WNBA 2016 на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте osubeavers.com

Баскетболисты Канады
Игроки сборной Канады по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск
Игроки ЖБК «Тарб Жесп Бигор»